Le groupement de soutien de la base expérimentale de Brest est un organisme interarmées relevant du chef d'état-major des armées et une formation administrative créée au  pour soutenir, dans le domaine de l'administration générale et du soutien courant, la base de défense expérimentale de Brest comprenant toutes les unités militaires de l'armée française stationnées à Brest. C'est la base la plus importante parmi les 11 créées en 2009.

Brest
Brest
Brest
Histoire du Finistère